Il singolare del torneo di tennis Open Castilla y León 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Ignacio Chela che ha battuto in finale Oleg Ogorodov 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Sergi Bruguera (primo turno)
 Joan Balcells (secondo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)

 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Kristian Pless (primo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)
 Neville Godwin (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2001